In Germania:
Geroda – un comune del circondario di Bad Kissingen in Baviera
Geroda – un comune del circondario Saale-Orla-Kreis in Turingia